Jurtschichin ist der Familienname folgender Personen:

Fjodor Nikolajewitsch Jurtschichin (* 1959), russischer Kosmonaut pontosgriechischer Abstammung
Erwin Jurtschitsch (* 1954), deutscher Journalist